Název 2. liga v letech 2002/03 se může vztahovat na více soutěží:
 2. fotbalová liga 2002/03
 2. národní hokejová liga 2002/2003